Distrito de Lucre puede referirse a:

 Distrito de Lucre, ubicado en la provincia de Quispicanchi, Cuzco, Perú;
 Distrito de Lucre, ubicado en la provincia de Aymaraes, Apurímac, Perú.